Buschgraben steht für:

 Buschgraben (Landschaftsschutzgebiet), parkähnlich gepflegter Grünzug am Buschgraben (Teltowkanal)

Gewässer:

 Buschgraben oder Tzuschka, Zufluss der Malxe in der Niederlausitz, Brandenburg
 Buschgraben (Dahme), Zufluss der Dahme, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Buschgraben (Elbe), siehe Liste von Nebenflüssen der Elbe, Sachsen-Anhalt
 Buschgraben (Goldbach), Abfluss des Goldbachs im Harz, Sachsen-Anhalt
 Buschgraben (Kleine Wiese), linker Zufluss der Kleinen Wiese im Gebiet der Gemeinde Kleines Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Buschgraben (Sickersbach), linker Zufluss des Sickersbachs bei Mainbernheim, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Buschgraben (Teltowkanal), Zufluss des Teltowkanals in Berlin-Zehlendorf, ursprünglich eine schmale eiszeitliche Schmelzwasserrinne vom Grunewald bis zum Bäke­tal 

Siehe auch:
 Buschbach
 Neuer Buschgraben